

Бурсучень () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Верешть.

Бурсучень () — село у Синжерейському районі.